Muhammad, Muhammed eller Mohammed kan syfta på:

  Muhammad – Guds profet enligt islam, se Muhammed
 Muhammad (namn) – ett arabiskt mansnamn
 Muhammad (sura) – en sura i Koranen
 Mohammed - härföraren – en syrisk/libanesisk film av Moustapha Akkad från 1976 

Muhammed